Yukon puede referirse a:

 Yukón; uno de los tres territorios del norte de Canadá y el más occidental de estos.
 Gentilicios: yukonés, yukoneses, Yukones, Yukonnaienses.
 Símbolos territoriales de Yukón.
 Anexo:Primer Ministro de Yukón.
 Fort Yukón: ciudad en Alaska, Estados Unidos.
 Área censal de Yukón–Koyukuk es una de las 11 áreas censales de Alaska.
 Río Yukón;—en inglés: Yukon River—atraviesa Estados Unidos (Alaska) y Canadá.
 Yukon (Oklahoma); ciudad del condado de Canadian, Oklahoma.
 Yukon (Pensilvania); comunidad del condado de Westmoreland, Pensilvania, designada por el censo.
 GMC Yukon, modelo de automóvil.
 un sinónimo del género de arañas '''''Scotinotylus